Aristos (A), een Nederlandse handbalvereniging uit Amsterdam
 Aristos (motorfietsmerk), een Duitse motorfietsmerk
 Aristos (B), een Nederlandse handbalvereniging uit Best